Le tournoi de Marseille est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2012, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 20 au .

Faits marquants 
 Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple en battant Michaël Llodra en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin s'imposent face à Dustin Brown et Jo-Wilfried Tsonga.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Open 13
ATP 2012
Tennis en France en 2012
Tennis en février 2012
Sport en France en février 2012